Just Say Ozzy — другий міні-альбом Оззі Осборна, який був випущений 17 березня 1990 року.

Композиції 
 Miracle Man - 4:01
 Bloodbath in Paradise - 5:00
 Shot in the Dark - 5:33
 Tattooed Dancer - 3:47
 Sweet Leaf - 3:22
 War Pigs - 8:24

Джерела 
 Just Say Ozzy  allmusic
 Just Say Ozzy last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records